Pictor, sculptor, scriitor, poet și publicist român de etnie germano-maghiară.

Biografie 
Adalbert Gyuris, născut la 23 august 1953, în comuna Vermeș, județul Caraș-Severin este un pictor, sculptor, scriitor, poet și publicist român de etnie germano-maghiară. Se naște ca al doilea fiu într-o familie mixtă, germano-maghiară (tatăl său, Eugen Gyuris, fiind de etnie maghiară, iar mama sa, Ana Gyuris, născută Bitte, de etnie germană - șvabă din Banat). Își petrece copilăria în satul Izgar din comuna natală, unde începe școala primară. În iarna anului 1963, toată familia se mută la Bocșa Română, în ap ropiere de Reșița. Este momentul în care destinul său își modifică esențial traseul. În decembrie 1969 împreună cu doi colegi de clasă expediază o scrisoare la postul de radio „Europa Liberă", pentru emisiunea ,,Metronom", program realizat de Cornel Chiriac. Spre ghinionul lor plicul ajunge pe mâna securității care, prin obișnuitele practici ale momentului, declanșează o lungă perioadă de prigoană care va ține până în decembrie 1989. Din anul 2000 când aude că s-a înființat Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității scrie acestui forum și cere să își vadă dosarul. În anul 2011 se întâlnește cu anchetatorul principal al său, colonel în rezervă Ilie Murdeală. Participă la această întâlnire soția și fiica lui Gyuris. Ofițerul spune soției și fiicei că soțul, respectiv tatăl a fost un mucos la vremea când a scris aceea scrisoare și că nu are dosar...

În primăvara anului 2017 este anunțat de C.N.S.A.S. că i s-au găsit trei dosare. În 26 iulie a aceluiași ani merge cu soția la București pentru a-și vedea actele de cercetare împotriva sa. Aceste dosare nu reprezintă nici zece la sută din interogatoriile făcute în perioada 1969 și 1989. Își continuă studiile primare, liceale și tehnice la Bocșa și Reșița, după care urmează cursurile Școlii Populare de Artă din Reșița, clasa profesorului Peter Kneipp, absolvind în 1984. Este căsătorit din 1975 și are doi copii.. între 1992-1997 funcționează ca profesor la Liceul nr. 1 din Bocșa și editează revista școlară a liceului, Amprente. În 1996 devine membru al Asociației Caricaturiștilor Profesioniști din România, iar în 1997 emigrează în Germania și se stabilește la Augsburg.

Publicistică 
Debutează în publicistică în 1970, în numărul din 20 aprilie al revistei Rebus, activitatea sa publicistică acoperind o paletă largă, de la articole de presă, reportaje, rebus și enigmistică, la poezie și povești:

- colaborează la ziare și reviste din România (peste 50 de publicații) și din străinătate (din: Danemarca, Anglia, Republica Moldova, Israel, S.U.A, Ungaria, Italia, Spania, Irlanda și Germania).

- a fost corespondent al ziarului Timpul din Reșița și al ziarului Timișoara, și redactor la ziarul Vasiova.

- În perioada 1990 – 2012 realizează 67 interviuri cu personalități marcante din cultura românească.

- în 1999 debutează editorial cu volumul de versuri, intitulat Strigăt fără ecou, prefațat de poeta Ioana Cioancăș.

- activitatea rebusistică e bogată în evenimente, a publicat peste 300 de careuri, peste 100 integrame și multe probleme de enigmistică minoră, apărute de-a lungul anilor în publicațiile de profil din țară, în Europa, din Spania până în Israel și America de Nord, respectiv S.U.A și Canada..

- este autorul unui careu rebus record de 10×10 (Fantezie cu X), în care toate cuvintele conțin litera X, careu publicat în numărul din decembrie 2001 al revistei Rebusache și apoi în Evenimentul Zilei din 9-10 martie 2002. Mai târziu a mai realizat încă 4 careuri cu X și 3 careuri în care toate cuvintele conțin litera Y.

Arte Plastice 
În domeniul artelor plastice, opera sa cuprinde lucrări de pictură și de sculptură (xilogravură). Unele xilogravuri sunt realizate după caricaturi ale actorului Horațiu Mălăele. A avut expoziții personale de xilogravură în România (la Timișoara, Reșița, Vermeș și București) și în străinătate (la Graz, Nürnberg, Stuttgart, Budapesta, Praga, Gyula). De menționat că la Timișoara, Budapesta și Praga a fost prezent și artistul Horațiu Mălăele. A participat la expoziții de grup la Bocșa, Reșița și Macea. Are lucrări expuse în muzee (Macea, Timișoara), mănăstiri (Bocșa Vasiova, Augsburg) și colecții particulare din Germania, S.U.A., Canada, Elveția, Anglia și Romania.

În data de 7 iunie 2013 se inaugurează Muzeul A. Gyuris într-o sală a Căminului Cultural din comuna Vermeș, localitatea natală.

Din anul 2012 este membru al Ligii Scriitorilor din România.

Contribuții Literare 
Pe urmele zânei albastre al poetului Claudius Myron Ișfan, Opera Omnia-Poezie contemporană, Editura Tipo Moldova-Iași, 2013;

Urme proaspete pe prag al scriitorului Theodor Spengler,volumul apare în primăvara anului 2013;

Pe urmele zânei albastre al poetului Claudius Myron Ișfan, volum cu poezii după scrisul autorului, Centrul pentru Cultură, Istorie și Educație, Tunari, 2014; Poesis al poetului Claudius Myron Ișfan, București, eLiteratură, 2014;

Dialoguri de la Budapesta – Mihai Felician Cozma, Centrul pentru Cultură, Istorie și Educație, Tunari, 2015;

75 Primăveri epigrame, Ionel Iacob-Bencei, Editura Singur, 2015.

Lucrări Publicate 
Strigăt fără Ecou, Editura Marineasa,Timișoara, 1999

Casiana Nemeth printre… stele, Fundația Gyuris, Augsburg, 2005

Adalbert Gyuris și xilogravurile sale, Editura Galateea,Königsbrun, 2005

Adalbert Gyuris – expoziții personale și de grup, Fundația Gyuris, Augsburg, 2006

Întâlniri cu destine - interviuri, Editura Grinta,Cluj, 2012

Cântece fără sfârșit, Opera Omnia - Poezie contemporană, Editura Tipo Moldova-Iași,2013

Întâlniri cu destine - interviuri, vol.II ,Editura Grinta,Cluj, 2013

Călător prin timp , Opera Omnia - Proză scurtă contemporană, Editura Tipo Moldova-Iași,2013

Cu pluta pe Mureș și alte drumeții, Însemnări de călătorie, București; eLiteratură, 2013

Visele din oglind, București; eLiteratură,2014

Șoricelul năzdrăvan, București; eLiteratură,2014

Întâmplări nuvele, Târgoviște; Editura Singur 2015

Izgar-satul copilăriei mele, Târgoviște; Editura Singur 2016

Cățelușul norocos, Timișoara; Editura Artpress 2018

Denunțare de spion traducere din limba maghiară; București; eLiteratură, 2019

Tangențe - autografe și poveștile lor, București; eLiteratură, 2019

Doar trei cuvinte - versuri, București, eLiteratură, 2020

Învățând jucându-ne, rebus, editura Familiei - Israel, 2020

Die flinke Maus, povestea ,,Șoricelul năzdrăvan” tradusă din limba română în limba germană, Pop Verlag Deutschland - Germania, 2021

Vetëm tre fjalë – Doar trei cuvinte, în albaneză, Prishtina, Kosovo, 2021

Лише три слова – Doar trei cuvinte, în ucraineană, Kiev, 2021

Samo tri reči – Doar trei cuvinte, în sârbă, editura Vârșeț, 2021

Doar trei cuvinte - versuri, București; eLiteratură, 2021, format A9, cât o cutie de chibrituri…

Legături Externe 
Constantin Toni Dartu: Personalități Române și Faptele Lor 1950-2000, Editura Pim, Iași, 2008.

Collected Whispers (Șoapte adunate) The International Library of Poetry U.S.A.2008, Howard Ely, Editor, antologie de poeți din întreaga lume.

Cărășeni de neuitat, partea a XII-a, autori Petru.P.Ciurea și Constantin C.Falcă; Editura Eurostampa,2009

Antologia scriitorilor români contemporani din întreaga lume, Starpress 2011, Editura Fortuna 2011, în limbile română și engleză.

Cuvântul în timp, antologie de poezie, proză și eseistică, Editura Grinta; Cluj – Napoca 2011

Sculptori români – Memphis,SUA,2011

Antologia scriitorilor români contemporani din întreaga lume, Starpress 2012, Editura Fortuna 2012, în limbile română și franceză.

Cuvântul ca o pradă; antologie de proză scurtă; Editura InfoRapArt Galați 2012

Cărășeni de neuitat, partea a XV-a, autori Petru.P.Ciurea și Constantin C.Falcă; Editura Eurostampa,2012

Foc sacru - antologie literară - albaneza, Editura Amanda Edit,București,2012

Antologia scriitorilor români contemporani din intreaga lume, Starpress 2013,Editura Fortuna 2013, în limbile română si germană.

Virgil Agheorghiesei - Prietenii mei, REBUSIȘTII,mic dicționar vol.II, D - M,editura PIM, 2013

Almanahul - Curentul internațional - S.U.A., 2014

Antologia scriitorilor români contemporani din intreaga lume, Starpress 2014, Editura Fortuna 2014, în limbile română și italiană.

Antologie de poezie română contemporană, Opera Omnia, Tipo Iași, 2014

Bocșa viziuni, Gheorghe Jurma, Erwin Josef Țigla, Editura ,,Banatul Montan“ Reșița, 2014

Antologia ,,Limba noastră cea română“ Starpress,Editura Olimpias, 2014

Antologia scriitorilor români contemporani din intreaga lume, Ligya Diaconescu, Starpress 2015, Editura Olimpias 2015, în limbile română și spaniolă.

Antologia Starpress, Starpress, 2016, rom. - greaca

Antologia rom. - rusă, Starpress, 2017

Porțile Poeziei Reșița, Editura Timpul, 2017

Peter Kneipp, album al pictorului, 2017

Antologia - Limba noastră cea română, Starpress, 2018

Antologia rom. - turcă, Starpress, 2019

Bibliografie 
Ioana Cioancăș: Întoarcerea numelui – Orașul Bocșa în timp, Editura Timpul, Reșița, 1997.

Dimitrie Costa: Fals dicționar de literatură bocșeană contemporană, Editura Timpul, Reșița, 2001

Liviu Vălenaș: Cartea Neagră a ceaușismului. România între 1965-1989, Editura Saeculum I.O., 2004

Dimitrie Costa: Carte cu scriitori, Editura TIM, Reșița, 2006

Gabriela Șerban: Biblioteca între datorie și pasiune, Editura TIM,2013

Doru Dăncuș,G.Coandă,...: O altfel de istorie a literaturii române contemporane, vol.III., Editura Singur, Târgoviște 2013

Ligya Diaconescu: Românii sunt deștepți, elevați și talentați, Starpress, Editura Olimpias, 2015




Scriitor
Biografie
Sculptor
Pictor
Literatura
Publicist
Poet